Александр Вартанов:
 Вартанов, Александр Валентинович — российский учёный в области психофизиологии.
 Вартанов, Александр Рубенович (род. 1977) — российский режиссёр, сценарист и актёр.